La Caoba kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Caoba (östra Palenque kommun), Chiapas, Palenque, 
 La Caoba (västra Palenque kommun), Chiapas, Palenque,